Giurgiu – miasto w południowej Rumunii
 Giurgiu – okręg w południowej Rumunii
 Giurgiu – stacja kolejowa w Giurgiu

Osoby o tym nazwisku:
 Marcu Giurgiu – jeden z trzech przywódców powstania chłopów w Siedmiogrodzie